Luthe steht für

 Luthe, Ortsteil von Wunstorf in Niedersachsen

Luthe ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Luthe (* 1987), deutscher Fußballtorhüter
 Claus Luthe (1932–2008), deutscher Automobildesigner
 Ernst-Wilhelm Luthe (* 1957), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Gregor Luthe (* 1970), deutscher Chemiker, Erfinder und Unternehmer
 Heinz Otto Luthe (* 1938), deutscher Soziologe 
 Hubert Luthe (1927–2014), deutscher Geistlicher, Bischof von Essen
 Marcel Luthe (* 1977), deutscher Politiker
 Tobias Luthe (* 1975), deutscher Nachhaltigkeitsforscher und Hochschullehrer